Гаурены (Гэурень) () — название населённых пунктов.

Молдавия 
 Гаурены — село в Ниспоренском районе.
 Гаурены — село в Яловенском районе.